Le mot muralis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « de mur, mural ».

En taxonomie, le mot muralis est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique